Томас Джеймс Ричардс (; , Роуз-Вэлли — , Виндзор, Квинсленд) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр.

Ричардс участвовал в летних Олимпийских играх 1908 в Лондоне во время турне его сборной. Его команда сыграла единственный матч со сборной Великобритании, который выиграла, и он стал олимпийским чемпионом, набрав в том матче 3 очка.

Ричардс успел в тестовых матчах поиграть сразу за четыре сборные — австралийскую, британскую, южноафриканскую и французскую. Также он участвовал в Первой мировой войне в добровольческой австралийской армии и был награждён Военным крестом в 1917 году. После этого Ричардс работал журналистом и умер от туберкулёза.

Ссылки 
 

Регбисты Австралии
Игроки сборной Австралии по регби
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Австралазии
Олимпийские чемпионы по регби
Участники Первой мировой войны (Австралия)
Награждённые Военным крестом (Великобритания)
Умершие от туберкулёза